Cet article fournit diverses informations sur la saison 2011-2012 du MO Constantine, un club de football algérien basé dans la commune de Constantine.

Championnat

Classement

Résultats

Coupe

Notes et références 

Constantine MO
2011-2012